Cet article recense les étoiles situées dans la constellation du Triangle austral, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Triangle austral
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 
 
 
 
 

Triangle austral